Трубы:
 Трубы — название герба.
 Трубы — наименование деревни.

См. также 
 Дымогарные трубы
 Жаровые трубы
 Фаллопиевы трубы
 
 Трубки